Grönvik kan syfta på:

Finland
Grönvik, Gustavs – en by i Gustavs
Grönvik, Korsholm – en avskild del av Iskmo by i Korsholms kommun

Sverige
Grönvik, Bromma – ett område närmast Mälaren i Ålsten i Bromma
Grönvik, Öland